Whitelock est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1987), joueur de rugby néo-zélandais
Dorothy Whitelock (1901-1985), historienne britannique
George Whitelock (né en 1986), joueur de rugby à XV néo-zélandais
 (1930-2014), botaniste américain
Luke Whitelock (né en 1991), joueur de rugby à XV néo-zélandais
Sam Whitelock (né en 1988), joueur de rugby à XV néo-zélandais
 (c. 1834-1915), manufacturier néo-zélandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme